

Севіклі — місто, штат Пенсільванія
 Севіклі Тауншип — селище в окрузі Вестморленд, штат Пенсильванія